Сейид Реза Хосейни Нассаб (родился 22 ноября 1960) — шиитский великий аятолла и марджа, проживающий в Канаде. Автор книги «Шииты дают ответы».

Биография 
Родился в городе Йезд. Учился в городе Кум. В 1993 году основал общество Маджмаа Ахль бейт Канада (Торонто). 1999—2003 возглавлял Исламский центр в Гамбурге.

См. также 
 Список марджа

Ссылки 
 Официальный сайт аятоллы Резы Хосейна Нассаба

Персоналии по алфавиту
Великие аятоллы
Родившиеся в 1960 году
Ислам в Канаде